Colyn ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifacius Colyn (1533–1608), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen

 Melchior Colyn (1500–1558), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen
 Rikolf Colyn († um 1400), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen
 Wilhelm Colyn († um 1524), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen

Siehe auch:
 Colin
 Collin
 Colyns